Aumeier ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Aumeier (1929–2013), deutscher Fußballspieler
 Georg Aumeier (1895–?), deutscher SS-Führer
 Hans Aumeier (1906–1948), deutscher SS-Führer und KZ-Kommandant
 Harald Aumeier (* 1952), deutscher Fußballspieler
 Lizzy Aumeier (* 1964), deutsche Kontrabassistin und Kabarettistin

Siehe auch:
 Aumaier
 Aumayr